De Rally van Zweden 1986, formeel 36th International Swedish Rally, was de 36e editie van de rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 1986. Het was de 149e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Verslag 
Nadat de homologatie eerder in de maand was afgerond en goedgekeurd door de FIA, maakte Ford met de RS200 hun langverwachte terugkeer in het wereldkampioenschap als fabrieksteam, en gebruik makend van de diensten van voormalig wereldkampioen Stig Blomqvist en regerend Duits kampioen Kalle Grundel had het hier twee thuisrijders achter het stuurwiel. Timo Salonen was erop gebrand om zijn verlies in Monte Carlo recht te zetten en de Peugeot-kopman leek met een reeks snelste tijden haast ongenaakbaar gedurende de openingsproeven van de rally. Op de etappes langste proef begon zijn Peugeot echter oliedruk te verliezen en de auto kwam vervolgens al snel tot een stilstand, met geen hoop voor Salonen om de rally nog voort te zetten. Zijn naaste achtervolger Henri Toivonen voerde hierna het klassement aan. De kersverse leider in het kampioenschap was niet geheel tevreden met de bestuurbaarheid van zijn Delta S4, wat al had geleid tot een korte excursie in een sneeuwbank. Hoe dan ook had hij zijn voorsprong op Juha Kankkunen aan het einde van de eerste etappe uit weten te breiden, terwijl Blomqvist na wat technische kwellingen zich hersteld had tot een derde plaats. Een dramatische wending volgde er echter aan het begin van de tweede etappe, die beide Toivonen en Blomqvist zag verdwijnen uit de wedstrijd met problemen aan de motor. Kankkunen reed hierna redelijk comfortabel naar zijn eerste zege toe in dienst voor Peugeot. Markku Alén, die lange tijd te maken had met een motor die niet op volle kracht opereerde, stelde zich content met een tweede plaats en daarbij belangrijke punten voor het kampioenschap. Grundel verloor de nodige tijd vast te hebben gezeten in een sneeuwbank, maar een uiteindelijke podiumplaats als derde was een bemoedigend resultaat voor de Groep B-debutant van Ford.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden